Villa Verde – comune italiano della provincia di Oristano in Sardegna
 Villa Verde – frazione di Roma Capitale nel Lazio
 Villa Verde – census-designated place dello Stato del Texas, Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Villaverde (disambigua)